Kanarie, een vogel
 Kanariepietje, een nachtvlinder